Promny ist der Familienname von:

 Karin Schmitt-Promny (* 1953), deutsche Politikerin (Grüne), MdL
 Moritz Promny (* 1980), deutscher Politiker (FDP), MdL